Industriële vormgeving
 Ontwerp
 Paginaopmaak, hoe de opbouw van een (grafisch) ontwerp er visueel uitziet
 Webdesign
 Onderzoeksopzet, research design